Kummelskären kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kummelskären (sydost om Trunsö, Nagu), 
 Kummelskären (nordost om Trunsö, Nagu), 
 Stora och Lilla Kummelskär, Borgå,

Se även
Kummelskär
Kummelskäret
Hummelskären

Robotskapade Finlandförgreningar